FIFA 2006 kan syfta på:
 FIFA 06 – ett fotbollsspel från 2005 som kan spelas på PC, Xbox och Playstation 2
 Världsmästerskapet i fotboll 2006 – VM i fotboll 2006 för herrar spelades i Tyskland